Телишевская может означать:

 Телишевская — фамилия; имеет мужскую форму Телишевский.
 Телишевская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Пуйского сельского поселения.